A PTImage é um portal português fundado em 2005 dedicado a  tutoriais e design.

Actualmente tem tutoriais de vários programas como Adobe Photoshop, Fireworks, 3ds Max,  Swish, Corel Bryce, Director, Macromedia Flash, PHP, HTML, Java, MIRC Scripting, Windows, Linux, Visual Basic, Javascript, FrontPage, Dreamweaver e outros programas.

A PTImage é também neste momento a maior comunidade online de Tutoriais e Design em Portugal. O fórum, este que é caracterizado pela rápida ajuda e simpatia, dos seus membros.

O site encontra-se offline por razões desconhecidas.

Ligações externas 
 PTImage

Portais